Малопурги́нський район (, ) — муніципальний округ в складі Удмуртської Республіки Російської Федерації. Адміністративний центр — село Мала Пурга.

Населення 
Населення — 33477 осіб (2019; 33017 в 2012, 33058 в 2010, 31558 у 2002).

Історія 
Малопургинський район був утворений 15 липня 1929 року із сільрад Бурановської та Совєтської волостей Іжевського повіту та Велико-Кіб'їнської волості Можгинського повіту. Район розподілявся на 12 сільрад: Аксакшурську, Боб'я-Учинську, Великонор'їнську, Гожнинську, Ільїнську, Кечурську, Малопургинську, Нижньоюринську, Пуро-Можгинську, Питцамську, Середньокечевську та Старомоньїнську, які включали в себе 178 населених пунктів. 1931 року до складу району увійшли 6 сільрад ліквідованого Іжевського району, але 1934 року останній був відновлений і сільради повернуті до його складу. 1935 року Великонор'їнська та Середньопостольська сільради перейшли до складу Нилгинського району. 27 листопада 1956 року до складу району увійшла територія ліквідованого Пичаського району.

2021 року Малопургинський район був перетворений в муніципальний округ зі збереженням старої назви, при цьому були ліквідовані усі сільські поселення:

Найбільші населені пункти

Примітки 

Малопургинський район
Муніципальні округи Удмуртії